Název Ztracený svět má více děl:
 Ztracený svět (Doyle) – román sira A. Conana Doylea z roku 1912
 Ztracený svět (Crichton) – kniha M. Crichtona z roku 1995
 Ztracený svět – film na motivy románu A. Conana Doylea
 Ztracený svět (1925)
 Ztracený svět (1960)
 Ztracený svět (1998)

 Ztracený svět: Jurský park – film z roku 1997 na motivy knihy M. Crichtona